Brammer steht für:
 eine Gemeinde in Schleswig-Holstein, siehe Brammer
 einen Ortsteil der Gemeinde Kirchlinteln in Niedersachsen, siehe Kreepen
 einen Ortsteil der niedersächsischen Gemeinde Beckeln und ein nahegelegenes Naturschutzgebiet Brammer
 ein Handelsgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, siehe Brammer (Unternehmen)

Brammer ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Brammer (* 1955), deutscher Politiker (SPD)
 Christiane Brammer (* 1965), österreichische Schauspielerin
 Christopher Brammer (* 1988), britischer Pokerspieler
 Dieter Brammer (1925–1996), deutscher Schauspieler
 Gerhard Peter Brammer (1801–1884), dänischer lutherischer Bischof  
 Hermann Ferdinand Brammer (vor 1810– nach 1860), deutscher Maler
 Julius Brammer (1877–1943), österreichischer Librettist
 Karl Brammer (1891–1964), deutscher Journalist sowie Landesvorsitzender der CDU Berlin (1945–1946)
 Ludwig Matthias Anton Brammer (1774–1847), deutscher Maler
 Philipp Brammer (1969–2014), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Verena Brammer (* 1986), deutsche Fußballspielerin

Siehe auch:
 Prammer
 Bramer